Il singolare femminile del torneo di tennis China Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Marija Kirilenko che ha battuto in finale Anna-Lena Grönefeld 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (semifinali)
 Assente
 Venus Williams (quarti di finale)
 Serena Williams (secondo turno)

 Alicia Molik (primo turno)
 Jelena Janković (primo turno)
 Tatiana Golovin (primo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2005